Carmenelectra shehuggme — вид ископаемых короткоусых двукрылых насекомых  из семейства Mythicomyiidae.

Описание 
Мелкие мухи с длиной около 2 мм. Сходен с близким видами своего рода, но отличается от них жёлтыми отметинами на прескутеллярной области и на скутеллюме (эти области тёмно-коричневые у Carmenelectra shechisme и Carmenelectra pernigra) и жёлтыми задними частями II—VII тергитов (эти тергиты полностью чёрные у видов C. shechisme и C. pernigra). Обнаружены в эоценовом ровенском янтаре (33—37 млн лет). Вид был впервые выделен в 2013 году диптерологом Нилом Эвенхусом (Center for Research in Entomology, Bishop Museum, Гонолулу, Гавайи, США) в куске тёмно-жёлтого янтаря размером около 2 см.

Примечания

Литература 
 Evenhuis N. L., 2002. Catalog of the Mythicomyiidae of the world.Bishop Museum Bulletin in Entomology 10: 1—85.

Ссылки 
 †Carmenelectra Evenhuis 2002 (fly) . fossilworks.org

Вымершие Mythicomyiidae
Насекомые эоцена
Животные, описанные в 2013 году
Инклюзы ровенского янтаря